Pilbeam steht für:

 Pilbeam Racing Designs, britischer Rennwagen-Hersteller

Pilbeam ist der Familienname folgender Personen:
 David Pilbeam (* 1940), britischer Paläoanthropologe
 John Pilbeam (* 1931), britischer Botaniker
 Nova Pilbeam (1919–2015), britische Schauspielerin